Tenisový turnaj ATP Kremlin Cup 2007 se konal ve dnech 8. – 14. října v Moskvě v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 milión dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Kremlin Cup
 Kremlin Cup 2007 - ženy

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Kremlin Cup

ATP Tour 2007